Амплијасион лас Јескитас има више значења:

 Амплијасион лас Јескитас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Амплијасион лас Јескитас, Ла Лома де Лења (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Амплијасион лас Јескитас, Матилде Гонзалез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику